Red Brick School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Red Brick School (Maine), ID-Nr. 70000089
 Red Brick School (Massachusetts), ID-Nr. 76000276